Elmalı kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Moniátis (ort), Eparchía Lemesoú,

Turkiet 

 Elmalı Dağ (berg i Turkiet, Mersin), 
 Elmalı (ort i Turkiet, Mardin), 
 Elmalı (distriktshuvudort), Antalya, 
 Elmalı (ort i Turkiet, Bursa), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar